«Сокращая класс» («Пропуск занятий» или «Прогуливая уроки»; ) — американский чёрный комедийный слэшер 1989 года.

Сюжет 
Пола Карсон мечется между двумя поклонниками: баскетболистом Дуайтом и недавно вышедшим из психиатрической лечебницы Брайаном, которого подозревали в убийстве собственного отца. После появления Брайана в школе начинают происходить убийства. Брайан взялся за старое, или Дуайт решил таким способом подставить Брайана? Или, может быть, убийца — школьный руководитель Полы, который готов на всё, чтобы залезть ей под юбку? Или странноватый школьный уборщик?

В ролях 
 Донован Литч — Брайан Вудс
 Джилл Шелен — Пола Карсон
 Брэд Питт — Дуайт Ингаллс
 Родди МакДауэлл — мистер Данте
 Мартин Малл — Уильям Карсон III
 Брэнда Джеймс — Колин
 Дирк Блокер — тренер Харрис

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-триллеры США
Фильмы-слэшеры
Кинокомедии 1988 года
Фильмы на английском языке
Молодёжные фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1988 года
Фильмы ужасов США
Фильмы о школе
Фильмы о преступниках 
Фильмы о серийных убийцах
Молодёжные фильмы
Независимые фильмы США
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях